Werlin ist der Name von:

 Jakob Werlin (1886–1965), österreichischer Automobilhändler und NS-Funktionär
 Johann Heinrich Werlin (1663–1741), Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main 

 Michael Werlin (vormals Michael Meyer, * 1947), deutscher Fernsehregisseur 
 Sergei Wiktorowitsch Werlin (* 1974), russischer Kanute

Siehe auch:
 Verlin
 Wehrlin